Алашеев — русская фамилия. Алашеевы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Алашеев, Дмитрий Александрович (1908—1953) — советский военный деятель и гидрограф.
 
 Алашеев, Олег Юрьевич (род. 1949) — авиаконструктор.
 

 Алашеева, Виктория Олеговна (род. 1985) — российская актриса театра и кино.
 Алашеева, Маргарита Порфирьевна (род. 1940) — советская и российская театральная актриса.

Примечания